RB 65 steht für:

 Bahnstrecke Münster–Rheine, Regionalbahnlinie in Nordrhein-Westfalen
 Kleinbahn Niebüll–Dagebüll, Regionalbahnlinie in Schleswig-Holstein